Voici une liste des îles de l' Antarctique, c’est-à-dire des îles dont la latitude sud est supérieure à 60°.

Îles classées par superficie

Autres îles 
 Île Pléneau () - Péninsule Antarctique
 Île Borradaile  - Îles Balleny
 Île Booth () - Péninsule Antarctique
 Îles Melchior : Eta, Omega, Sigma et l'île de l'Observatoire () - Péninsule Antarctique 
 Île Paulet () - Péninsule Antarctique
 Île Seymour () - Péninsule Antarctique
 Île Andersson () - Péninsule Antarctique
 Île Lockyer () - Péninsule Antarctique
 Île Eagle () - Péninsule Antarctique
  () - Péninsule Antarctique
  () - Péninsule Antarctique
 Île de l'Astrolabe () - Péninsule Antarctique
 Île Tower () - Péninsule Antarctique
 Île Thor () - Péninsule Antarctique
 Îles Wiese ( ) - Péninsule Antarctique
 Île Zigzag () - Péninsule Antarctique
 Île Alpha () - Péninsule Antarctique
 Île Beta () - Péninsule Antarctique
 Dream Island () - Péninsule Antarctique
 Île Fridtjof () - Péninsule Antarctique
 Îles Yalour () - Péninsule Antarctique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Île
 Antarctique
 Île sub-antarctique

Antarctique